In Hilversum zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Oude watertoren (Hilversum) gebouwd in 1893
 Nieuwe watertoren (Hilversum) gebouwd in 1908